De Bocholterbeek (ook: Weerterbeek) is een kunstmatige waterloop tussen Bocholt en Weert.

Geschiedenis
Op 1 juli 1296 sloot Willem II van Horne een verdrag met zijn neef, Gosen van Borne, die heer van Bocholt was. Het betrof een aftakking van de Abeek naar Weert en verder naar Nederweert, om de grachten rond de stad Weert en rond het Kasteel De Aldenborgh van water te voorzien. De hoeveelheid water werd bepaald als doer eyn biecaer loupen kan (biecaer = bijenkorf). Dit werd geregeld door een sluis. In 1481 werd deze hoeveelheid verdrievoudigd.

Allerlei conflicten rond het onderhoud, de waterhoeveelheid enzovoort hielden de gemoederen bezig, maar toen de Zuid-Willemsvaart was aangelegd (1826) werd de Bocholterbeek overbodig. Uiteindelijk kwam op een deel van het tracé de Bocholterweg tot stand, welke Bocholt en Weert met elkaar verbond. Het Nederlandse deel van de weg kwam in 1951 gereed, het Belgische deel in 1953. De officiële opening vond plaats in 1956, toen ook het douanekantoor in gebruik werd genomen.

In het douanegebouwtje werd een tegeltableau opgenomen, vervaardigd door keramische industrie "Russel-Tiglia" te Tegelen en voorstellende een bijenkorf, het douanekantoor, het jaartal 1956, de beide stadswapens. en de Abeek met de aftakking die door een Biecaer stroomt. Daarbij de leuze: Het nieuwe hereen'ge wat 't oude verdeelde.

Het nog bestaande tracé van het beekje mondt tegenwoordig uit in de IJzeren Man.

Geschiedenis van Weert
Geografie van Weert
Bocholt (België)
Beek in Limburg (Nederland)
Stroomgebied van de Maas